El término Cabaret Voltaire puede referirse:

 inicialmente, al Cabaret Voltaire, un cabaret suizo fundado en 1916, visitado por los artistas del dadaísmo;
 a Cabaret Voltaire, una banda británica de techno industrial;
 a Una noche en el Cabaret Voltaire, un cuadro de Marcel Janco que data de 1916;
 a Cabaret Voltaire, un club de punk en Houston;
 a Cabaret Voltaire, una sala musical en Edimburgo;
 a Cabaret Voltaire, una editorial española.